Армяне в Литве () — этническое меньшинство в стране. По данным переписи населения, в 2011 году их было 1233 человека, или 0,04 % населения.

Численность и доля

Переписи населения 
Численность и доля армян по данным переписи населения за эти годы:

Численность армян по данным переписи населения за эти годы, по уездам:

Доля армян по данным переписи населения за эти годы, по уездам (в %):

См. также 
 Население Литвы

Примечания 

Литва
Народы Литвы